Wheaton College (Illinois), college in Wheaton, Illinois
 Wheaton College (Massachusetts), college in Norton, Massachusetts